Braidwood kan syfta på följande platser:

Australien 

 Braidwood (ort i Australien), New South Wales, Palerang,

Skottland 
 Braidwood, Skottland – en ort i South Lanarkshire, Skottland

USA 

 Braidwood, Illinois, ort, Will County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar